Günzelbach ist ein Gewässername:

 Günzelbach (Loquitz), rechter Zufluss der Loquitz vor Ottendorf, Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern; zuunterst Grenzbach zur Stadt Lehesten, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Günzelbach (Nonnenbach), linker Zufluss des Nonnenbachs gegenüber Nonnenbach, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Gündelbach